Kashima Antlers - time japonês de futebol

Localidades

Antler (Dacota do Norte)
Antlers (Oklahoma)

Desambiguação